The Lighthouse steht für:
 The Lighthouse (Glasgow), Museum in Schottland
 The Lighthouse (Oper), Oper von Peter Maxwell Davies (1980) 
 The Lighthouse (Band), belgische Popband
 The Lighthouse (2016), britischer Spielfilm von Chris Crow
 The Lighthouse, Originaltitel von Der Leuchtturm (2019), amerikanisch-kanadischer Spielfilm von Robert Eggers
 den englischen Behelfstitel eines literarischen Fragments des US-amerikanischen Schriftsteller Edgar Allan Poe, s. Der Leuchtturm (Poe)

Siehe auch:
 Lighthouse